Хеншін () — дія героїв аніме, манґи або токусацу, зміст якої полягає в трансформації персонажа зі звичайного стану у незвичайний (супергероя, чарівника, чудовисько). Як правило для цього герой повинен вимовити магічну фразу або зробити особливий ритуал. Хоча такий прийом присутній також в західних коміксах, мультсеріалах і фільмах, зазвичай термін стосується творів японського виробництва.

Як ініціатор перетворення слово «хеншін» традиційно закріплене за франшизою «Kamen Rider», в інших використовуються власні.

Приклади аніме та манґи які містять сцени хеншіну 
 Pani Poni Dash!
 Sailor Moon
 Wedding Peach

Примітки

Посилання 
 Визначення терміну в Urbandictionary
 The Meaning Behind the Word «HENSHIN!»

Термінологія аніме та манґи
Отаку
Токусацу